Mimata, ou Mimate, est le nom historique de la ville de Mende, dans le département français de la Lozère
Mimata est un bourg de la préfecture de Miyazaki, au Japon